Velika nagrada Italije 1995 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 10. septembra 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:25,516
| 1:24,462
| 
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:26,098
| 1:25,026
| +0,564
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:25,904
| 1:25,353
| +0,891
|-
! 4
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:25,912
| 1:25,699
| +1,237
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:26,323
| 1:25,707
| +1,245
|-
! 6
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:26,981
| 1:25,919
| +1,457
|-
! 7
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:28,895
| 1:25,920
| +1,458
|-
! 8
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:26,631
| 1:26,433
| +1,971
|-
! 9
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:27,308
| 1:26,472
| +2,010
|-
! 10
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:27,245
| 1:26,541
| +2,079
|-
! 11
| 26
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:29,200
| 1:27,067
| +2,605
|-
! 12
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:27,573
| 1:27,271
| +2,809
|-
! 13
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:28,418
| 1:27,384
| +2,922
|-
! 14
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 1:30,997
| 1:28,741
| +4,279
|-
! 15
| 9
|  Massimiliano Papis
| Footwork-Hart
| brez časa
| 1:28,870
| +4,408
|-
! 16
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:29,535
| 1:29,028
| +4,566
|-
! 17
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:31,399
| 1:29,287
| +4,825
|-
! 18
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:30,731
| 1:29,559
| +5,097
|-
! 19
| 23
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:29,936
| 1:31,402
| +5,474
|-
! 20
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:30,632
| 1:30,515
| +6,053
|-
! 21
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:32,121
| 1:30,721
| +6,259
|-
! 22
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:32,491
| 1:30,834
| +6,372
|-
! 23
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:32,540
| 1:32,102
| +7,640
|-
! 24
| 16
|  Giovanni Lavaggi
| Pacific-Ford
| 1:32,935
| 1:32,470
| +8,008
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 53
| 1:18:27,916
| 8
| 10
|-
! 2
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 17,779 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 53
| + 24,321 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 28,223 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 52
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 52
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 9
|  Massimiliano Papis
| Footwork-Hart
| 52
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 8
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 52
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 9
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 50
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 10
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 47
| +6 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 45
| Obesa
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 43
| Sklopka
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 40
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 32
| Vzmetenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 26
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 23
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 23
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 20
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 13
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 10
| Pnevmatika
| 11
|  
|-
! Ods
| 16
|  Giovanni Lavaggi
| Pacific-Ilmor
| 6
| Zavrten
| 24
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 0
| Prenos
| 19
|  
|-
! Ods
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 0
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|}

Formula 1 sezona 1995
1995